Изабе́лла Афана́сьевна Венге́рова (, Минск — 7 февраля 1956, Нью-Йорк) — российско-американская пианистка еврейского происхождения, музыкальный педагог. Дочь писательницы Полины Юльевны Венгеровой, сестра Зинаиды и Семёна Венгеровых.

Училась в Венской консерватории у Йозефа Дакса, затем занимаясь частным образом под руководством Теодора Лешетицкого.

В 1905 году преподавала в Смольном институте; в 1906 году находилась за границей. В 1907—1920 годах преподавала в Санкт-Петербургской консерватории, выступала с концертами. В конце 1921 году покинула Россию; затем она отправилась в продолжительные гастроли по разным странам и в итоге в 1923 году обосновалась в США. С 1924 года преподавала в Кёртисовском институте, а с 1930 — также в Маннес-колледже. Известно, что во время Великой Депрессии Венгерова на год отказалась от зарплаты и преподавала бесплатно, её пример был подхвачен и другими преподавателями.

Педагогическая манера Венгеровой считалась тиранической, однако позволяющей находить тонкий психологический подход к ученику. Среди её воспитанников — ряд выдающихся американских музыкантов: Леонард Бернстайн, Сэмюэл Барбер, Гари Граффман, Лукас Фосс и др.

Двоюродный брат — шахматист Семён Алапин.

Примечания

Литература 
 И. А. Венгерова — доктор музыки Кэртис Институт в Филадельфии // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1949.— 8 мая (№ 13526).— С. 4.
Седых А. Скончалась И. А. Венгерова // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1956.— 8 февраля (№ 15565).— С. 1, 2.
Кочевицкий Г. Русские пианисты в США: Из личных встреч: Изабелла Афанасьевна Венгерова // Мосты: Литературно-художественный и общественно-политический альманах.— Munchen, 1959.— № 3.— С. 150-156.
 Гольдштейн М. Изабелла Венгерова: (К 100-летию со дня рождения) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1977.— 13 марта (№ 24203).— С. 4.
 R. D. Schick. The Vengerova System of Piano Playing — University Park, PA, 1982.
 J. Rezits. Beloved Tyranna: the Legend and Legacy of Isabelle Vengerova — Bloomington, IN, 1995.
Венгерова Изабелла Афанасьевна // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Ссылки 

Академические музыканты России
Ученики Теодора Лешетицкого